Густава Каролина Мекленбург-Стрелицкая (; , Стрелиц, герцогство Мекленбург-Стрелиц, Священная Римская империя — , Шверин, герцогство Мекленбурн-Шверин, Священная Римская империя) — немецкая принцесса из дома Мекленбургов, урождённая принцесса Мекленбург-Стрелицкая; в замужестве — герцогиня Мекленбургская, или Мекленбург-Шверинская.

Биография 
Принцесса Густава Каролина родилась 12 июля 1694 года. Она была четвёртой дочерью и младшим ребёнком Адольфа Фридриха II, герцога Мекленбургского и его первой жены принцессы Марии Мекленбург-Гюстровской. Принцесса приходилась младшей сестрой Адольфу Фридриху III, герцогу Мекленбургскому. Через третий брак отца она была тётей принцессы Шарлотты Мекленбургской, королевы Великобритании.

Брак и потомство 

13 ноября 1714 года принцесса Густава Каролина вышла замуж за своего двоюродного брата принца Кристиана Людвига Мекленбургского, сына Фридриха, герцога Мекленбург-Грабовского и принцессы Кристины Вильгельмины Гессен-Гомбургской. В 1747 году принц Кристиан Людвиг стал герцогом Мекленбургским под именем Кристиана Людвига II, и принцесса Каролина получила титул герцогини Мекленбургской.

В этом браке родились пятеро детей:
 принц Фридрих Мекленбург-Шверинский (9.11.1717 — 24.04.1785), герцог Мекленбург-Шверинский под именем Фридриха II Благочестивого, 2.03.1746 сочетался браком с принцессой Луизой Фридерикой Вюртембергской (3.02.1722 — 2.08.1791);
 принц Людвиг Мекленбург-Шверинский (6.08.1725 — 12.09.1778), 13.05.1755 сочетался браком с принцессой Шарлоттой Софией Саксен-Кобург-Заальфельдской (24.09.1731 — 2.08.1810);
 принцесса Ульрика София Мекленбург-Шверинская (1.07.1723 — 17.09.1813), аббатиса ;
 принцесса Луиза Мекленбург-Шверинская (род. и ум. 1730), умерла в младенчестве;
 принцесса Амалия Мекленбург-Шверинская (8.03.1732 — 24.09.1775), канонисса в Херфордском монастыре.

Герцогиня Густава Каролина умерла 13 апреля 1748 года. Она была похоронена в крипте  в Шверине.

Предки

Примечания

Ссылки 
 Lundy, Darryl. The Peerage: Gustave Caroline von Mecklenburg-Strelitz 

Принцессы Мекленбургские
Герцогини Мекленбург-Шверинские